Іспанія або Еспа́нія () — королівство на Піренейському півострові, назва якого походить від римського імені півострова. Старі написання — Гіспанія, Гішпанія або Гишпанія.

Стародавній Рим 
Іспанія () — римська назва Піренейського півострова.

Республіка 
 Близька Іспанія — провінція.
 Далека Іспанія — провінція.

Імперія 
 Балеарська Іспанія — провінція.
 Бетична Іспанія — провінція.
 Галлеційська Іспанія — провінція.
 Лузітанська Іспанія — провінція.
 Нова Близька Іспанія — провінція.
 Нова Далека Іспанія — провінція.
 Тарраконська Іспанія — провінція.

Королівство Іспанія 
 Іспанія — широковживана назва Кастильської Корони.
 Іспанська імперія — історіографічна назва королівства Іспанія та його колоній.
 Іспанська марка — марка Франкського королівства.
 Нова Іспанія — іспанське віце-королівство в Латинській Америці.

Інше 
 Римське завоювання Іспанії
 Мусульманське завоювання Іспанії
 Ісламська Іспанія
 804 Іспанія
 Гіспанія (команда Формули-1)

Примітки